Блага (, ) — румынская и чешская фамилия. Известные носители:
 Блага, Лучиан (1895—1961) — румынский поэт, переводчик, драматург, журналист, профессор университета, дипломат, философ, одна из крупнейших фигур румынской культуры XX в.
 Блага, Любомир (род. 1978) — чешский футболист, нападающий.
 Блага, Мартин (род. 1977) — чешский шоссейный и трековый велогонщик.

См. также 
 Благо